Nathan Brown peut désigner :
 Nathan J. Brown (né en 1958),  professeur et chercheur américain ;
 Nathan Brown (né en 1991), cycliste américain ;
 Nathan Brown (né en 1973), joueur et entraîneur de rugby à XIII australien ;
 Nathan Brown (né en 1993), joueur de rugby à XIII australien.